Kari hace referencia a varios artículos:

Países nórdicos
 Kari (mitología), jotun de la mitología nórdica.
 Kári Sölmundarson, vikingo de las islas Hébridas.

Lugares
 Kari (satélite), satélite de Saturno. 
 Kari Kari, parte de la cordillera Oriental de los Andes, situada al noreste de la ciudad de Potosí.

Buques torpederos japoneses
 Kari (1903), de la Clase Hayabusa.
 Kari (1937), de la Clase Ōtori.

Además
 KARI siglas del Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea.

Autores de nombres científicos 
 Kari - L.E. Kari fl. 1957